Kusin ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Kusin (* 1988), kasachischer Eisschnellläufer
 Oleksandr Kusyn (* 1974), ukrainischer Langstreckenläufer
 Sergei Kusin (* 1988), kasachischer  Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Walentin Jegorowitsch Kusin (1926–1994), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Semjonowitsch Kusin (1930–2007), russischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Cousin
 Cousine
 Kusín